Такмичење у трчању на 800 m за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржало се на Олимпијском стадиону од 20. август до 23. августа. За такмичење су се пријавиле 43 такмичарке из 37 земаља.

Такмичарке су биле подељене у 6 квалификационих група пет по 7 такмичарки и једну од 8 (трећа група). У полуфинале су ишле 24, из сваке групе прве три такмичарке (18) и 6 такмичарки по резултату. Одржане су три полуфиналне трке са по 8 такмичарки. По две првопласиране из сваке групе и две по резултату пласирале су се у финале.

Квалификације су одржане 20. августа у 22,00, полуфиналне трке 21. августа у 21,40, а финале 23. августа у 20,55 часова.

Постигнути резултати нису били врхунски. Светски и олимпијски рекорд нису били угрожени иако су стари светски 21 годину, а олимпијски 24. Постигнута су 2 национална и 3 лична рекорда.

Рекорди 
(20. августа 2004)

Победници

Квалификације 
(20. август 22,00) 
 Q= директан пласман
 q= пласман по резултату

Група 1.

Група 2.

Група 3.

Група 4.

Група 5.

Група 6.

Полуфинале 
21. август 20,40

Група 1.

Група 2.

Група 3.

Финале

Пласман од 9 места

Одустали 
 Анхел Кап

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене, 800 m
 Атлетика на олимпијским играма 2004.

Спољашње везе 
 Open Directory Project - 2004 Athens Olympics directory category

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Трка на 800 метара на Летњим олимпијским играма